Hitter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Hitter (1892–1968), deutscher Offizier
 Willy Hitter (1905–1966), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Batter (dt.: Schlagmann), derjenige Offensivspieler im Baseball- und Softball-Sport, der gerade versucht, den Ball zu schlagen